Englefield steht für:

 Englefield (Berkshire), ein Ort in der traditionellen englischen Grafschaft Berkshire
 Englefield House, Herrenhaus in Englefield (16. Jahrhundert)

Englefield ist der Herkunftsname von:

 William of Englefield († 1266), englischer Richter